«The Lazy Song» — песня американского поп-исполнителя Бруно Марса, ставшая третьим синглом с его дебютного альбома Doo-Wops & Hooligans. Сингл вышел 15 февраля 2011 года.

Информация о песне 
«The Lazy Song» была написана Бруно Марсом, его партнёрами из продюсерской группы The Smeezingtons и музыкантом K'naan. В песне прослеживаются элементы регги и музыки Гавайев и Ямайки. В тексте песни упоминается канал MTV, спортивные программы от P90X и песня Cali Swag District «Teach Me How to Dougie».

Видеоклип снят в технике One-shot — неизменный и продолжительный план кадра. В клипе присутствуют люди в костюмах шимпанзе, Бруно Марс исполняет песню, находясь в своей спальне. 27 мая была издана альтернативная версия клипа, где присутствует Леонард Нимой и Уильям Шетнер.

The New York Times, Slant Magazine и The Independent отметили в «The Lazy Song» элементы рэгги. Allmusic и About.com отметили композицию как одну из самых запоминающихся с диска Doo-Wops & Hooligans.

Список композиций 
Digital Download

CD Single

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация 

!scope="col" colspan="3"| Стриминг
|-

Хронология релизов

Примечания 

Песни Бруно Марса
Песни производства Smeezingtons
Синглы Elektra Records
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании